Осинник — многозначный термин.

Биология 
 Осинник — лиственный лес из осины.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Осинник — покинутый посёлок в Брагинском районе Гомельской области.

Россия 
 Осинник — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Осинник — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Осинник — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Осинник — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Осинник — село в Уватском районе Тюменской области.

См. также 
 Осинники (значения)